Лардаро () — коммуна в Италии, располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже.

Население составляет 176 человек (2008 г.), плотность населения составляет 19 чел./км². Занимает площадь 10 км². Почтовый индекс — 38080. Телефонный код — 0465.

Покровителем коммуны почитается святой архангел Михаил празднование 29 сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.lardaro.tn.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/